L'édition 2019 du tournoi de tennis de Nuremberg se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Yulia Putintseva remporte le tournoi en simple, Gabriela Dabrowski et Xu Yifan celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Anglaise Katie Boulter, de la Russe Margarita Gasparyan, de l'Allemande Julia Görges, de la Slovène Polona Hercog et de l'Américaine Taylor Townsend. Elles  sont respectivement remplacées par Paula Ormaechea, Misaki Doi, Kristýna Plíšková, Sorana Cîrstea et Vitalia Diatchenko.

Lauréates 
En simple, la Kazakhe Yulia Putintseva remporte son premier titre WTA en s'imposant face à la Slovène Tamara Zidanšek.

En double, Gabriela Dabrowski et Xu Yifan remportent leur cinquième titres ensemble en s'imposant face à Sharon Fichman et Nicole Melichar. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Nuremberg
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis en mai 2019